Aldo Ballarin (1922. – 1949.), talijanski nogometaš
 Andrea Ballarin (1962.), liutaio italiano
 Dino Ballarin (1925. – 1949.), talijanski nogometaš
 Fabiano Ballarin (1973.), talijanski nogometaš
 Jolanda Ballarin (1908-1977.), hrvatsko-talijanska slikarica
 Renato Ballarin (1919. – 2002.), talijanski političar
 Silvio Ballarin (1901. – 1969.), talijanski matematičar
 Tiziano Ballarin (1899-1978.) - talijanski nogometaš
 Walter Ballarin (1953.), talijanski nogometaš

Vidi 

 Ballarini